indikator (srednjovj. lat. indicator: pokazatelj) ili pokazatelj je opći naziv za sredstvo koje pokazuje stanje ili promjenu stanja nekoga sustava, na primjer gospodarski indikator rasta, rudarski indikator štetnih plinova, indikator radioaktivnosti i drugo.
 indikator (tehnika), u tehnici, je naprava, mjerni instrument ili uređaj koji pokazuje podatke o stanju ili promjenama stanja uređaja i strojeva te o odvijanju procesa, na primjer indikator položaja dizala, smjera vozila, električnog napona, ravnoteže (kazaljka na vagi) i tako dalje. U strojarstvu je primjena indikatora važna u bilježenju promjena tlaka i volumena u cilindrima stapnih strojeva. Taj se postupak naziva indiciranje, a najstariji je uređaj te vrste Wattov mehanički indikator, kojega se cilindar priključuje na cilindar stroja. Promjene tlaka u cilindru stroja prenose se na stap indikatora opterećen oprugom. Rezultirajuće gibanje stapa bilježi se uz pomoć pisaljke na papirnatoj vrpci namotanoj na valjak koji se okreće usklađeno s gibanjem stapa u stroju. Tako dobivena krivulja naziva se indikatorski dijagram. Površina ispod krivulje za jedan ciklus stroja razmjerna je mehaničkomu radu, a množenjem s brojem ciklusa u jedinici vremena dobiva se indicirana snaga stroja. Mehanički indikator nije primjenjiv za male brzohodne strojeve, jer se obujam (volumen) njegova cilindra pribraja volumenu strojnoga cilindra, a mehanički su mu dijelovi nužno tromi. Zbog toga su razvijeni indikatori s membranskim osjetnikom tlaka i optičkim ili elektromagnetskim bilježenjem pomaka membrane. Suvremeni elektronički indikatori imaju piezoelektrični osjetnik tlaka i induktivni ili kapacitivni registrator pomaka. Njihovi se signali putem pojačala i pretvarača prenose u računalo, gdje se iz primljenih podataka izračunavaju željeni pokazatelji.
 indikator (kemija), u kemiji, je kemijska tvar koja se rabi da bi svojom bojom pokazala prisutnost neke druge kemijske tvari, najčešće određenih iona, u otopini. Indikator je obično složeni organski spoj koji može postojati u dva ravnotežna, različito obojena oblika, a položaj ravnoteže može ovisiti o koncentraciji vodikovih (hidronijevih) iona (kiselo-bazni indikator) ili drugih vrsta iona u otopini (specifični indikator kao što je metalni indikator), o redoks-potencijalu (redoks-indikator), o stvaranju taloga (adsorpcijski indikator) i slično. Indikator služi ponajprije za to da u otopini promjenom boje prilikom titracije označi završnu točku titracije, odnosno završetak ili potpunost kemijske reakcije. Promjena boje većinom nije oštra, nego se zbiva u području koje je svojstveno za svaki indikator. Tako na primjer kiselo-bazni indikator fenolftalein mijenja boju primanjem ili otpuštanjem vodikova iona, što ovisi o vrijednosti pH otopine. U kiseloj je otopini taj indikator bezbojan, a u lužnatoj ljubičast (područje je promjene boje od pH 8,3 do 10). Ako se, dakle, neka kiselina titrira lužinom uz fenolftalein kao indikator, postupnim dodavanjem lužine u kiselinu otopina će se obojiti ljubičasto nakon neutralizacije i prelaska u lužnati medij. Indikatorom se može impregnirati i papirnata vrpca koja, uronjena u otopinu, svojom bojom pokazuje kiselost ili lužnatost otopine (lakmus).

Izvori